Birtwell ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Birtwell (1908–1974), englischer Cricketspieler
 Celia Birtwell (* 1941), britische Textil- und Modedesignerin
 Ian Birtwell (* 1944), englischer Rugbyspieler und -trainer